Calzones de cuquillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis parviflora;
 el nombre común de la planta Digitalis purpurea.